Mužská dvouhra Singapore Tennis Open  2021 probíhala v druhé polovině února 2021. Do singlové soutěže singapurského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o premiérový ročník turnaje, zařazeného do tenisového kalendáře dodatečně kvůli pokračující pandemii koronaviru, za účelem zvýšení počtu turnajů.

Vítězem se stal 21letý nenasazený Australan Alexei Popyrin, jenž ve svém debutovém finále zdolal finále zdolal o 2 roky staršího Alexandra Bubliku z Kazachstánu po třísetovém průběhu 4–6, 6–0 a 6–2. Popyrin si připsal první titul v probíhající sezóně i kariéře. Pro Bublika to naopak bylo již čtvrté prohrané kariérní finále.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Tour 2021
Singapore Tennis Open
Sport v Singapuru v roce 2021